US Open 1975 var den 95. udgave af US Open gennem tiden og den ottende udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i West Side Tennis Club i Forest Hills, New York City, USA i perioden 27. august - 7. september 1975, og det var den første udgave af mesterskabet, der blev spillet på grusbaner af typen Har-Tru, og dermed også det første US Open, der ikke blev afviklet på græsbaner. Siden det foregående mesterskab var turneringens tiebreak-format blev revideret fra at der blev spillet bedst af 9 point, dvs. først til 5 point, til at der blev spillet først til 7 point med krav om at tiebreaken skulle vindes med mindst 2 overskydende point, hvilket fjernede muligheden for at begge spillere i en kamp samtidig kunne have sæt- eller matchbold.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Manuel Orantes, som i finalen besejrede den forsvarende mester Jimmy Connors med 6-4, 6-3, 6-3, og som dermed vandt den eneste grand slam-titel i sin karriere. Dagen inden finalen blev semifinalerne afviklet, hvor Orantes kæmpede i turneringens længste kamp på 3 timer og 44 minutter mod Guillermo Vilas, inden han kl. 22:28 havde kvalificeret sig til finalen med en sejr på 4-6, 1-6, 6-2, 7-5, 6-4 efter bl.a. at have afværget fem matchbolde i fjerde sæt. Til gengæld havde Connors kun brug for tre sæt til at besejre Björn Borg i sin semifinale med 7-5, 7-5, 7-5.

Damesingletitlen gik til Chris Evert, der i finalen vandt over Evonne Goolagong med 5-7, 6-4, 6-2. Evert vandt sit første US Open-mesterskab i damesingle og sin fjerde grand slam-titel i alt i single. Goolagong tabte i US Open-finalen for tredje år i træk. Finalesejren var Everts 84. vundne kamp i træk på grus, og finalen blev overværet af 15.720 tilskuere.

I herredoubleturneringen sejrede Jimmy Connors og Ilie Năstase, som vandt med 6-4, 7-6 i finalen over Tom Okker og Marty Riessen. Connors og Năstase sikrede sig dermed deres første og eneste US Open-titel i herredouble og deres anden og sidste grand slam-titel som makkere. Năstase vandt sin første og eneste US Open-titel i herredouble og den tredje og sidste grand slam-titel i herredouble. Connors var i sin karriere ikke i grand slam-finaler med andre makkere end Năstase.

Damedoublemesterskabet blev vundet af Margaret Court og Virginia Wade, og den australsk-britiske duo sikrede sig dermed deres andet US Open-mesterskab i damedouble, efter at de tidligere havde vundet titlen i 1973. I finalen vandt Court og Wade over de forsvarende mestre Rosemary Casals og Billie Jean King med 7-5, 2-6, 7-6. Court vandt sin femte og sidste damedoubletitel ved US Open og den 19. og sidste grand slam-titel i damedouble i sin karriere. Det var endvidere den sidste af hendes i alt 64 grand slam-titler i single, double og mixed double i hendes sidste grand slam-turnering i karrieren. Wade vandt US Open i damedouble for anden og sidste gang, og sejren var samtidig hendes fjerde og sidste grand slam-titel i damedouble.

Endelig gik sejren i mixed double-rækken til Dick Stockton og Rosemary Casals, som i finalen besejrede Fred Stolle og Billie Jean King med 6-3, 6-7, 6-3. Stockton vandt sin første og eneste US Open-titel i mixed double, og det var samtidig den første af hans to grand slam-titler i mixed double i karrieren. Casals vandt også sin første og eneste US Open-titel i mixed double, men for hendes vedkommende var det karrierens tredje og sidste grand slam-titel i mixed double. Fred Stolle var i den 36. og sidste grand slam-finale i sin karriere, inden han året efter stoppede sin professionelle karriere.

Efter turneringen søgte den 18-årige tjekkoslovak Martina Navrátilová asyl i USA.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 1975 androg $ 309.00, hvilket var en stigning på knap 14 % i forhold til året før.

Vinderne af singletitlerne modtog endvidere en ny bil af mærket Ford. Til herresinglemesteren var der en Ford Pinto, mens damesinglemesteren modtog en Ford Mustang II Stallion.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem mesterskabsrækker, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – US Open 1975 
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – US Open 1975

Noter 

1975
Tennis i 1975
Sport i New York City